Международный день борьбы с коррупцией  ()  — отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция  №  A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Целью учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, было углубление понимания  проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней. В резолюции отсутствуют обычные в таких случаях призывы широко отмечать этот день и проводить соответствующие мероприятия.

В резолюции Генеральной Ассамблеи выражена просьба к Генеральному секретарю ООН поручить Управлению ООН по наркотикам и преступности (UNODC) выполнять функции секретариата Конференции государств-участников Конвенции.
В дальнейшем ежегодно по поводу Международного дня по борьбе с коррупцией директор UNODC выступает с посланием. Обычно с подобным посланием по случаю других международных дней ООН выступает Генеральный секретарь ООН.

В своём послании от 9 декабря 2015 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал:

В новой Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, с помощью которой мы планируем положить конец нищете и обеспечить достойные условия жизни для всех, признается необходимость борьбы с коррупцией во всех её аспектах и содержится призыв к значительному сокращению незаконных финансовых потоков и возвращению украденного имущества

В своём послании от 9 декабря 2015 года исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов заметил:

Когда коррупция и взяточничество достигают своей цели, а равенство и справедливость терпят неудачу - целые общины могут остаться без необходимой им инфраструктуры, больниц или школ. К тому же коррупция подрывает основу важнейших правовых вопросов, наносит урон промышленности и извращает понятие конкуренции»

Международные мероприятия 
 Начиная с 2003 года Transparency International ежегодно публикует доклад «Барометр мировой коррупции». С 2004 года этот доклад приурочивается к Международному дню борьбы с коррупцией.
 Начиная с 2015 года Программа развития ООН и Управление ООН по наркотикам и преступности инициировали совместную международную кампанию с призывом «Разорви цепь коррупции», в том числе с прямым призывом к гражданам поддержать хештегом #breakthechain в социальных сетях.

Ежегодные темы дня 
 2004 год — «С коррупцией платят все»;
 2005 год — «Вы сможете остановить коррупцию»;
 2006 год — «Вы сможете остановить коррупцию»;
 2007 год — «Коррупция - НЕ в счет»;
 2008 год — «Коррупция - НЕ в счет»;
 2009 год — «Не допустим, чтобы коррупция подорвала развитие»;
 2010 год — «Коррупция - НЕ в счет»;
 2011 год — ACT (сокращение от англ. «Against Corruption Today», т. е. «Против коррупции сегодня»);
 2012 год — «Коррупция. Твое "НЕТ" имеет значение» («Corruption. Your 'NO' counts»);
 2013 год — «Ноль коррупции - 100 процентов развития»;
 2014 год — «Разорви цепь коррупции».
 2015 год — «Разорви цепь коррупции».
 2016 год - «Объединимся в борьбе против коррупции в интересах развития, мира и безопасности»
 2017 год - «Объединимся в борьбе против коррупции в интересах развития, мира и безопасности»
 2018 год - «Объединимся в борьбе против коррупции в интересах развития, мира и безопасности»
 2019 год - «Объединимся в борьбе против коррупции в интересах развития, мира и безопасности»
 2020 год - «Восстановить целостность»
 2021 год — «Ваше право, ваша задача: скажем нет коррупции»

См. также 
 Transparency International
 Группа государств по борьбе с коррупцией
 Конвенция ООН против коррупции
 Global Witness

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница дня на сайте ООН
 Официальная страница «Коррупция» на сайте УНП ООН
 Официальный сайт Кампании ООН «Разорви цепь коррупции»
   Резолюция №  A/RES/58/4
 Сведения о ратификации Конвенции ООН
  Интервью с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Луис Аррига, приуроченное ко дню борьбы с коррупцией

Международные дни ООН
Праздники 9 декабря
Борьба с коррупцией
Появились в 2004 году